est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Spectre du Bénou de l’étoile Céleste de la Cruauté, Kagaho apparaît uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas. Fondée sur l’œuvre principale Saint Seiya de Masami Kuramada, cette série raconte l’histoire de la précédente Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Le Spectre aux Flammes Noires 

D’un tempérament très solitaire, orgueilleux et violent, Kagaho est un des Spectres les plus puissants mais aussi le plus mystérieux de l’armée de Hadès. Après avoir combattu le spectre du Bénou, le Chevalier d’Or du Taureau déclarera au Grand Pope et à Sisyphe du Sagittaire que Bénou .

Il apparaît pour la première fois face à Dohko de la Balance qui tente de s’attaquer à Hadès pour venger Tenma de Pégase qu’il croyait mort. Le combat commence alors entre les deux adversaires qui déclenchent respectivement leurs attaques Corona Blast et Rozan Hyaku Ryû Ha. La puissance des deux techniques s’entrechoquent sans donner l’avantage à l’un ou à l’autre puis le combat est vite interrompu par l’intervention de Shion et d’Alone/Hadès qui mettent un terme à cet affrontement. 

Kagaho réapparaît plus tard, cette fois ci devant Rasgado, le chevalier d’Or du Taureau. Le Spectre du Bénou lui demande alors où trouver Dohko de la Balance, semblant presque ignorer le puissant chevalier du Taureau. De cet échange de paroles, va s’ensuivre un combat, Rasgado étant bien décidé à démontrer au Spectre qu’il n’est pas un chevalier d’or de seconde zone. 
Démonstration plutôt efficace puisque Kagaho mordra la poussière à plusieurs reprises durant l’affrontement. Reconnaissant qu’il a sous-estimé son adversaire, Kagaho se décide à combattre plus sérieusement le Taureau. De son côté Kagaho déploiera toute sa puissance dans son attaque Crucify Ankh qui blessera Rasgado, lui infligeant de sévères brûlures ainsi que la perte d’un œil.

Cependant, sous l’air téméraire et violent de Kagaho, Rasgado ressent du bien en lui et n’achèvera donc pas son adversaire en retenant la puissance de sa Nova titanesque (Titan nova). Après ce combat, Kagaho semble devenir plus calme et montrera davantage de respect envers le chevalier d’Or du Taureau. Par ailleurs, à la mort de Rasgado un spectre qui s'était caché pendant le combat frappe le corps mort du chevalier du Taureau mais Kagaho l'arrête ce qui montre son respect pour le chevalier mort au combat. 

Kagaho apparaîtra de nombreuses fois dans le manga, notamment face à Pandore, dont il ne respecte manifestement pas l’autorité. Par ailleurs, il est l'un des rares spectres à savoir la vérité au sujet d'Alone, et il sert donc l'hôte d'Hadès en toute connaissance de cause, ce qui lui vaudra d'être considéré comme un traitre par Pandore.

Surplis 

Le surplis de Kagaho représente le Bénou, oiseau représentant l’âme de Rê dans la mythologie égyptienne.

Techniques 

 Corona Blast en français : "Couronne Flamboyante".
 Crucify Ankh en français : " Ankh Sacrificielle".
 Rising Darkness

Notes 

Spectres d'Hadès

pt:Kagaho de Benu